Mount Union puede referirse a:

 Mount Union (Iowa), población estadounidense; o
 Mount Union (Pensilvania), mancomunidad.